Franciaország
Rives, település Isère megyében
Rives, település Lot-et-Garonne megyében